Dragan Andrić – ex pallanuotista jugoslavo
 Ivo Andrić – scrittore serbo-croato
 Komnen Andrić – calciatore serbo
 Lukša Andrić – cestista croato
 Nemanja Andrić – calciatore serbo
 Srđan Andrić – calciatore croato